La dénomination lycée Jean-Zay peut désigner :

 le lycée Jean-Zay, à Orléans ;
 le lycée d'État Jean-Zay, à Paris ;
 le lycée Jean-Zay, à Thiers.

Homonymie